A Lot About Livin' (And a Little 'bout Love) — третий студийный альбом американского кантри-певца Алана Джексона, вышедший 6 октября 1992 года на лейбле MCA Nashville. Продюсером был Keith Stegall и (Скотт Хендрикс на треке «Tonight I Climbed the Wall»). Диск Джексона был № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и получил 6-кратный платиновый статус в США.

Об альбоме 
С альбома вышло пять синглов: «Chattahoochee», «She’s Got the Rhythm (And I Got the Blues)», «Tonight I Climbed the Wall», «(Who Says) You Can’t Have It All» и «Mercury Blues». Два из них, «Chattahoochee» и «She’s Got the Rhythm (And I Got the Blues)» стали чарттопперами в Hot Country Songs, в товремя как остальные вошли в пятёрку лучших хитовw Top 5.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Награды 
Academy of Country Music

 Single Record of the Year, «Chattahoochee» 1993
 Album of the Year, 1993

Country Music Association
 Single of the Year, «Chattahoochee» 1993
 Music Video of the Year, «Chattahoochee» 1993
 Song of the Year, «Chattahoochee» 1994

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Синглы

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Алана Джексона
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Хендриксом